Санта-Леокадия () — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Санта-Леокадия (Байан) — муниципалитет Байан округа Порту. 
 Санта-Леокадия (Табуасу) — муниципалитет Табуасу округа Визеу.  
 Санта-Леокадия (Шавеш) — муниципалитет Шавеш округа Вила-Реал.